Сен-Женье́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Систерон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04179.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 96 человек.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Сен-Женьес не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Систероне.

Экономика 

В 2007 году среди 79 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 33 были экономически активными, 46 — неактивными (показатель активности — 41,8 %, в 1999 году было 61,5 %). Из 33 активных работали 31 человек (19 мужчин и 12 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 46 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Наскальные надписи, датируются периодом между 425 и 450 годами, исторический памятник
 Часовня Нотр-Дам-де-Дромон (XII век, перестроена в 1656 году)
 Приходская церковь Сен-Женьес (XVII—XIX века)
 Часовня Сен-Жак-э-Сен-Филип, бывшая церковь, перестроена в 1617 году
 Руины часовни Нотр-Дам-де-Питье
 Часовня Рубин
 Церковь Нотр-Дам-де-Консолатьон (1671 год), имеет две часовни XIII и XVIII веков

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки